Приз города Монт-Пюжоль () — шоссейная однодневная велогонка, проходившая по территории Франции с 1989 по 2018 год.

История 
Впервые гонка прошла в 1989 году разово. Затем с 1996 года стала проводиться регулярно. В 2001 году вошла в календарь женского Кубка Франции в котором проводилась на протяжении всей своей истории до 2018 года. До 2003 года называлась Ronde du Mont Pujols.

Маршрут гонки проходил вокруг Пюжоль в департаменте Ло и Гаронна. Протяжённость дистанция была от 95 до 115 км.

Рекордсменом с тремя победами стала француженка Магали Ле Флок.

Призёры

Примечания

Ссылки 

 Приз города Монт-Пюжоль на Cycling Archives
 Приз города Монт-Пюжоль на CQranking

 Приз города Монт-Пюжоль на Cycle Base

Велогонки среди женщин